Max Mirnyi e Daniel Nestor eram os atuais campeões, mas decidiram não participar juntos. Mirnyi jogou ao lado de Horia Tecău, mas perderam na segunda rodada para Michaël Llodra e Nicolas Mahut, enquanto que Nestor jogou ao lado de Robert Lindstedt, perdendo na segunda rodada para Jonathan Dasnières de Veigy e Florent Serra. Bob e Mike Bryan conquistaram o título, derrotando Llodra e Mahut na final por 6–4, 4–6, 7–6(7–4).

Cabeças de chave

  'Bob Bryan /  Mike Bryan (Campeões)
  Marcel Granollers /  Marc López (Quartas de final)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Segunda rodada)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (Primeira rodada)
  Max Mirnyi /  Horia Tecău (Segunda rodada)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Terceira rodada)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Semifinais)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (Quartas de final)

<li>  Jürgen Melzer /  Leander Paes (Segunda rodada)
<li>  Colin Fleming /  Jonathan Marray (Primeira rodada)
<li>  Santiago González /  Scott Lipsky (Primeira rodada)
<li>  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Terceira rodada)
<li>  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (Segunda rodada)
<li>  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (Primeira rodada)
<li>  Julian Knowle /  Filip Polášek (Primeira rodada)
<li>  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Quartas de final, desistiram devido a uma lesão nas costas de Fyrstenberg)

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas
 Chave de duplas

D
Torneio de Roland Garros - Duplas masculinas